Сезон 1927—1928 у Серії А — 31-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Грассгоппер.

Схід 

Результати

Додаткові матчі

|}

Центр 

Результати

Захід 

Результати

Фінал 

Результати

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1928
Швейцарія
Швейцарія